Lotrinsko (z alemánského výrazu pro „Lotharovu zem“, francouzsky Lorraine, německy Lothringen) má více významů:

 Lotrinsko – historické území a bývalý region (1956–2015) Francie, součást regionu Grand Est
 Lotharingie – království v letech 855–959, původně díl Středofranské říše náležející Lotharovi II.
 Dolní Lotrinsko – severní část původní Lotharingie v oblasti dnešní Belgie a Nizozemí
 Horní Lotrinsko – jižní část původní Lotharingie, (horní) lotrinské vévodství a nakonec francouzská provincie 
 Lotrinské vévodství – stát na území Horního Lotrinska v letech 959–1766